El Rafa puede referirse a:

 El Rafa (telenovela de 1980), telenovela protagonizada por Alberto de Mendoza, Carlos Calvo y Alicia Bruzzo.
 El Rafa (telenovela de 1997), unitario protagonizado por Arturo Puig, Gastón Pauls y Paola Krum.